|-
| 182701 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182702 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182703 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182704 - ||  || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182705 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182706 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182707 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182708 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182709 - ||  || 25 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182710 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182711 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182712 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182713 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182714 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182715 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182716 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182717 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182718 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182719 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182720 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182721 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182722 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182723 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182724 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182725 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182726 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182727 - ||  || 24 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182728 - ||  || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182729 - ||  || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182730 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 182731 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182732 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182733 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182734 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182735 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182736 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182737 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182738 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182739 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182740 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182741 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182742 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182743 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182744 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182745 - ||  || 14 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182746 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182747 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182748 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182749 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182750 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182751 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182752 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182753 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182754 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182755 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182756 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182757 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182758 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182759 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182760 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182761 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182762 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182763 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182764 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182765 - ||  || 14 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182766 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182767 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182768 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182769 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182770 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182771 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182772 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182773 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182774 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182775 - ||  || 5 decembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 182776 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182777 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182778 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182779 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182780 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182781 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182782 - ||  || 18 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182783 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182784 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182785 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182786 - ||  || 18 decembrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 182787 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182788 - ||  || 10 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 182789 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182790 - ||  || 8 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 182791 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182792 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 182793 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182794 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182795 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182796 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182797 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182798 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 182799 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 182800 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-